Baade je priimek več oseb:
 Walter Baade - nemško-ameriški astronom
 Ernst-Günther Baade - nemški general
 William Baade - ameriški general